Koven

ist der Familienname von

 James W. „Jamie“ Koven (* 1973), ehemaliger amerikanischer Ruderer

bezeichnet
 Koven (Gebäude), ein Gebäude zur Haltung von Nutztieren